Le nom allemand Münster correspond au mot français  ou .

Patronymes 

 Cameron Munster (1994-), joueur de rugby à XIII australien.
 Comte de Munster (?-?), ambassadeur d’Allemagne à Paris à la fin du , qui témoigna à l’Élysée en 1895 dans l’affaire Dreyfus et régla en 1887 l’incident de frontière appelé l’affaire de Vexaincourt.

Toponymes

Munster, ville de Basse-Saxe.
 Münster, ville de Westphalie.

Munster, village de l'Ontario.

Munster, village de l'Indiana.

Munster, commune du département du Haut-Rhin.
 Canton de Munster, canton dont Munster est la commune principale.
 Vallée de Munster.
 Abbaye de Munster.
 Munster, fromage, voir ci-dessous.
 Luttenbach-près-Munster, commune du Haut-Rhin, voisine de Munster.
 Muhlbach-sur-Munster, commune du Haut-Rhin, voisine de Munster.
 Munster, commune du département de la Moselle.
 Reinhardsmunster, commune française du Bas-Rhin.
 Valmunster, commune française de Moselle.
 Volmunster, commune française de Moselle.

Munster, une des quatre provinces d'Irlande.
 Munster Rugby, voir ci-dessous.
 Munster, une circonscription électorale européenne de 1979 à 2004.

Autres 
 Munster, fromage français tirant son nom de Munster.
 Munster Rugby, une des quatre équipes de rugby professionnelles provinciales d'Irlande.
 Munster ou Münster : nom donné à certaines églises d'Alsace, dont la Cathédrale de Strasbourg.

Voir aussi 
 Val Müstair, vallée helvético-italienne.